Favart ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Pierre Favart (1780–1867), französischer Diplomat
 Charles-Simon Favart (1710–1792), französischer Schriftsteller
 Charles-Nicolas Favart (1749–1806), französischer Schauspieler und Schriftsteller
 Jacques Favart (1920–1980), französischer Eiskunstläufer und Sportfunktionär
 Robert Favart (1911–2003), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Madame Favart